Мачюлис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Майронис (настоящее имя — Йонас Мачюлис; 1862—1932) — литовский поэт, драматург, выдающийся представитель литовского романтизма; теолог, католический священник.
 Мачюлис, Йонас (род. 1985) — литовский баскетболист, выступающий за команду «Панатинаикос» и национальную сборную Литвы.